

Cinema
 Guadalcanal (Guadalcanal Diary) – film statunitense del 1943 diretto da Lewis Seiler
 Guadalcanal ora zero (The Gallant Hours) – film statunitense del 1960 diretto da Robert Montgomery

Geografia
 Guadalcanal – isola nell'Oceano Pacifico, appartenente all'arcipelago delle Isole Salomone
 Provincia di Guadalcanal – una delle province delle Isole Salomone
 Guadalcanal – comune spagnolo

Altro
 Campagna di Guadalcanal – campagna della seconda guerra mondiale